Tholós kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Ákra Pachý, udde, Nordegeiska öarna, Chios, 
 Tholós (ort i Grekland), Mellersta Makedonien, Nomós Serrón, 

Robotskapade Greklandförgreningar